Die Liste der Monuments historiques in Dampierre-au-Temple führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Dampierre-au-Temple auf.

Liste der Objekte 

|}

Weblinks 

 

Dampierreautemple
Dampierreautemple
!